Ніколь Пратт була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Саня Мірза виграла титул, перемігши у фіналі Альону Бондаренко 6–4, 5–7, 6–3, ставши першою тенісисткою з Індії, яка виграла титул WTA в одиночному розряді.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Results

Hyderabad Open, одиночний розряд
2005